442-й пехотный полк:

 442-й пехотный полк - Германия.
 442-й пехотный полк - Россия.
 442-й пехотный полк - США.